Deutsche Bahn, een grote Duitse spoorwegonderneming die zich in publieksuitingen Die Bahn noemt.
 BAHN, een spoorwegsimulatieprogramma